Miss Terra Brasil 2011 foi a 2ª edição do concurso sob a patente Miss Terra Brasil e a 7ª edição de um concurso exclusivo para a eleição da candidata brasileira em busca do Miss Terra. Foi o 10º ano de participação do Brasil na disputa internacional. Realizado no Minascentro, em Belo Horizonte, disputaram o título da amazonense Larissa Ramos trinta (30) candidatas de todos os Estados do País. A disputa teve como campeã Driely Bennettone representante do Parque Ibirapuera, com transmissão regional da Band Minas.

Resultados

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

  Marco Zero - Luma Amanajás

  Anavilhanas - Elizabeth Falcão

  Encontro das Águas - Thatiana Bacelar

  Rio Amazonas - Danyelle Guimarães

  Jardim Botânico - Cristiany Medonça

  Lago Paranoá - Luciana Marinho

  Praia da Costa - Ana Luísa Castro

  Rio Quente - Rosana Franco

  Cerrado - Priscila Andrade

  Salto do Sucuriú - Driely Resende

  Circuito das Águas (Minas Gerais) - Fernanda Tavares

  Pampulha - Mayra Amâncio

  Serra do Cipó - Nathália Torres

  Alter do Chão - Salcy Lima

  Ilha do Marajó - Kelly Moraes

  Praia de Tambaú - Nathália Magalhães

  Cânion Guartelá - Valquíria Cantele

  Fernando de Noronha - Natália Spinelli

  Porto de Galinhas - Luísa Lopes

  Piripiri - Maria Cândido

  Teresópolis - Raphaella Góes

  Dunas - Kelly Fonsêca

  São Rafael - Deise Benício

  Seridó - Liz Fernandes

  Papagaio Charão - Giovana Süss

  Rio Madeira - Sinaira Machado

  Vale do Itajaí - Nadjara Koslowski

  Campos do Jordão - Janaína Barcelos

  Ibirapuera - Driely Bennettone

  Itabaiana (Sergipe) - Larissa José
|}

Links Externos 
 Site do Miss Earth 

 Site do Miss Brasil Earth

 Página do MBE no Instagram

 Página do MBE no Facebook

2011
Concursos de beleza de 2011 no Brasil